Colin Davis – pilota automobilistico britannico
 Colin Davis – direttore d'orchestra britannico
 Colin Davis – bassista della brutal death metal band Vile